Rennbahn steht als Kurzform:
 allgemein für eine Rennstrecke
 besonders für eine Pferderennbahn

Siehe auch:

 Auf der Rennbahn